Аменмес (Аменмесес;  - «сотворённый Амоном») — пятый фараон Египта из XIX династии, правивший от 3 до 4 лет (ок. 1202 −1199 годы до н. э. или 1203 −1200 годы до н. э.). Носил эпитет Heqa-waset «правитель Фив».

Биография

Происхождение 

Происхождение его доподлинно неизвестно. Сохранилось имя его матери Тахат, которая носила титулы «Дочь фараона» и «Жена фараона». Существует несколько версий происхождения Аменмеса:

 он не был в родстве с царской семьёй и был узурпатором,
 он был сыном Мернептаха от Тахат;
 он был сыном Сети II от Тахат;
 он был сыном Рамзеса II

Приход к власти 
Осквернённые царские имена Сети II в его гробнице KV15 в его правление указывают на факт одновременного существования Сети и Аменмеса, который не был его предшественником. По приказу Сети затирание его имён были исправлены. Это подтверждает, что правлению Сети в Фивах угрожало возвышение соперника — Аменмеса в Верхнем Египте. Египтолог Герман Шлёгль полагает, что Аменмес был внуком Рамсеса II и при Мернептахе занимал должность Царского сына Куша, который восстал против Сети, захватив, Верхний Египет. Немецкий египтолог Вольфганг Хельк отметил, что правление Аменмеса зафиксировано в Верхнем Египте на нескольких остраконах 3-го и одним остраконом 4-го годами правления. Несколько документов и папирусов подтверждают, что в первые два года Сети удерживал власть в Фивах. Однако нет упоминаний в Верхнем Египте о правлении Сети в его 3-й и 4-й года правления в связи с контролем Аменмеса над этим регионом. Несмотря на попытку Аменмеса установить контроль над всем Египтом, он потерпел поражение от своего соперника и правопреемника Мернептаха — Сети II. После победы Сети устроил проклятье памяти против всех надписей и памятников Аменмеса и его приверженцев в Фивах и Нубии, а также в его гробнице KV10.

Возможно, он никогда не принимал царского титула, оставаясь визирем. Известно, что он правил 3 года — по разным системам хронологии, в 1203/1202—1200/1199 годах до н. э. или же в 1205/1204—1202/1201 годах до н. э.

Согласно Манефону, Аменмес правил 5 лет.

Имя и титулы 
Титулатура Аменмеса («Амон, родивший его») явно свидетельствует о его предпочтении южной столицы и её верховного бога. Не довольствуясь этим, фараон вернул из полузабвения излюбленный титул царей XVIII династии — «Властитель Фив» — и присоединил его в качестве постоянного эпитета к своему имени Аменмес. Второе его имя в пяти-частной царской титулатуре соответствует имени восстановителя величия Фив Хоремхеба: «Большой дивными (делами) в Карнаке». Также фараон именовал себя иногда ещё и Мериамон, то есть «Любимый Амоном». Приверженность Аменмеса к Амону выражалась в том, что он повсеместно уничтожал имя Мернептаха I, приверженца культа бога Птаха.

Другое написание имени Amun-Masesa сподвигло некоторых исследователей выдвинуть версию о идентичности Аменмеса и библейского Моисея.

Гробница 
Аменмес упокоился в гробнице KV10 в Долине Царей, обнаруженной в 1907 году. Позже гробницу Аменмеса узурпировали члены семьи Рамсеса IX: мать  и его Великая царская супруга . Последняя некогда считалась Великой царской супругой Аменмеса, но позже было доказано, что упоминания о ней добавлены в гробницу Аменмеса после её постройки, и Бакетвернел жила значительно позже фараона-узурпатора.

Гробницу Аменмеса разграбили ещё в древности. Однако, здесь сохранились остатки неидентифицированных трёх мумий, принадлежавших двум женщинам и мужчине. Скорее всего, Сети II приказал уничтожить останки Аменмеса, поскольку он не обнаружен в "царском тайнике", обнаруженном в 1881 - 1901 годах. Такой же участи проклятия памяти подверглись ближайшие сподвижники Аменмеса -  и Хаэмтир.

Примечания

Литература 
 
 
 

Фараоны по алфавиту
Фараоны XIX династии
Правители Африки XIII века до н. э.
Политические заговорщики